A Yesterday (angol: ’tegnap’) több dolog címe is:

 Yesterday, a Beatles dala (1965)
 Yesterday, Debelah Morgan dala (1998)
 Yesterday, Shanice dala (1999)
 Yesterday, Toni Braxton dala (2009)
 Yesterday, Kim Dzsunszu középlemeze (2015)
 Yesterday, Danny Boyle zenés filmvígjátéka (2019)
 Yesterday, angol televízióadó

Lásd még
 Yesterday – Vissza a gyerekkorba, Takahata Iszao animációs filmdrámája